Села:
 Черняхівка — Київська область, Бориспільський район
Черняхівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Черняхівка — Чернігівська область, Ніжинський район

 Черняхівка — колишнє село Васильківського району Київської області, зняте з обліку Київською обласною радою 7 липня 1992 року
Селище:
 Черняхівка — Київська область, Бориспільський район